Morlok ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Morlok (1815–1896), württembergischer Architekt und Eisenbahningenieur
 Jürgen Morlok (* 1945), deutscher Politiker (FDP), Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg
 Josef Morlok (1850–1902), württembergischer Architekt
 Karl-Friedrich Morlok († 2012), deutscher Chirurg
 Martin Morlok (* 1949), deutscher Rechtswissenschaftler
 Sven Morlok (* 1962), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Dieter Mohrlok (1938–2010; deutscher Schachspieler)
 Morlock (Begriffsklärung)